Николаевка Вторая, Николаевка 2-я или Николаевка-2 — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Николаевка 2 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
Николаевка 2-я — до 1960 г. название деревни Коминтерн в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Николаевка-2 — село в Зейском районе Амурской области.
 Николаевка 2-я — село в Мариинском районе Кемеровской области.
 Николаевка 2-я — посёлок в Убинском районе Новосибирской области.
 Николаевка 2-я — село в Кинельском районе Самарской области.

Украина 
 Николаевка Вторая — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Николаевка Вторая — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Николаевка Вторая — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Николаевка Вторая — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 
 
2-я Николаевка